

Sigle 
 National Health Service  – sistema sanitario del Regno Unito

Codici 
 NHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nushki (Pakistan)